Oberloh ist der Ortsname von

 Oberloh (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberloh (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberloh (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Oberlohe